

Полтва — село, Львівська область, Золочівський район,  Красненська селищна громада
 Полтва — пасажирський залізничний зупинний пункт  Львівської дирекції Львівської залізниці
 Полтва () — польська назва річки Полква
 Полтва () — річка у Львівській області, притока Західного Бугу

Література 
 «Полтва» — роман Романа Андріяшика

Див. також 
 Полква ()
 Полтава
 Протва